

Codici 
 CRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General E. Mosconi, Comodoro Rivadavia (CB), Argentina
 CRD – codice aeroportuale ICAO della Cameroon Airlines Corporation, Camerun

Mineralogia 
 Crd – abbreviazione di cordierite

Note